Mühring steht für

 Mühring (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Edelsitz Mühring, Oberösterreich

 Reinhold Mühring (1927–1985), deutscher Politiker